sant'Amalberga di Maubeuge (†690), vedova e badessa dell'Abbazia di Maubeuge, celebrata il 10 luglio;
 sant'Amalberga di Temse (†772), vergine, patrona di Gand, celebrata il 10 luglio o il 27 ottobre